Notön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notön, Houtskär, Åboland,  (28 ha)
 Notön, Kimitoön, Åboland,  (62 ha)

Se även
Nötön
Notören